Lamplugh ist der Familienname von:
 George William Lamplugh (1859–1926), britischer Geologe und Geograph

Sonstiges:
 Lamplugh-Gletscher, Gletscher in Alaska, Vereinigte Staaten
 Lamplugh Inlet, Bucht an der Black-Küste des Palmerlands, Antarktika
 Lamplugh-Insel, Insel vor der Scott-Küste des Viktorialands, Antarktika